Feissa (auch Feyissa) ist ein männlicher oromischer Vorname. Wörtlich übersetzt bedeutet er der Heiler oder auch der Erlöser. Jesus Christus wird daher bei den Oromos, die dem Christentum angehören, auch Feissa genannt.

Männlicher Vorname